Abigail Mac (2 de junho de 1988; Baltimore, Maryland) é uma atriz pornográfica americana.

Biografia 
Abigail Mac nasceu em junho de 1988 na cidade de Baltimore (Maryland), numa família com ascendência alemã e italiana. Seu primeiro trabalho foi como anfitriã num restaurante.

Começou sua carreira como atriz porno em 2012, aos 24 anos de idade. Desde o começo, destacou-se por suas cenas em filmes de temática lésbica. Mac realizou sua primeira cena de garoto/garota em 2014 para o filme Girls of Summer, da produtora Digital Playground.

Em 2015 protagonizou junto a Abella Danger e Peta Jensen o filme porno True Detective: A XXX Parody,  que homenageava em forma de paródia a série da HBO True Detective.

Como atriz, tem trabalhado para estúdios como Spizoo, Blacked, Sweetheart Video, Girlfriends Films, Naughty America, Penthouse, Jules Jordan Video, Reality Kings, Evil Angel, Wicked Pictures e Brazzers.

Por seu trabalho no filme Black and White 4, do director Greg Lansky, em 2016 ganhou dois prêmios no AVN à Melhor cena de sexo garoto/garota e de Melhor atuação solo/tease.

Atualmente, ela fez mais de 240 filmes como atriz.

Prêmios e Indicações

Referências

Ligações Externas 
 Site oficial
 Abigail Mac no Instagram
 Abigail Mac no Twitter
 
 
 

Naturais de Baltimore
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência alemã
Norte-americanos de ascendência italiana